Торосов — хакасская фамилия. Известные носители:

 Торосов, Владислав Михайлович (1937—2018) — советский, российский партийный, государственный и общественный деятель, учёный, писатель.
 Торосов, Михаил Григорьевич (1900—1938) — советский государственный и партийный деятель.